Auvers se poate referi la:
Auvers, localitate în departamentul Haute-Loire, Franța
Auvers, localitate în departamentul Manche, Franța
Auvers-le-Hamon, localitate în departamentul Sarthe, Franța
Auvers-sous-Montfaucon, localitate în departamentul Sarthe, Franța
Auverse, localitate în departamentul Maine-et-Loire, Franța